Свеаборг — крепость в Хельсинки
 «Свеаборг» — художественный фильм режиссёра Сергея Колосова (1972)

См. также 
 Свеаборгская улица
 Свеаборгское восстание